Birmingham & District League 1898–99 var den tiende sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 18 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Wolverhampton Wanderers Reserves, som dermed vandt ligaen for tredje gang (og anden sæson i træk) – de to første gange var i sæsonerne 1892-93 og 1897-98.

Siden den forrige sæson var ligaen blevet udvidet fra 16 til 18 hold. De to nye hold var Wellington Town FC, som sæsonen inden havde vundet Shropshire League, samt Dudley FC. Endvidere havde Singer's FC skiftet navn til Coventry City FC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899